Esistono più comuni francesi con questo nome

Hébécourt – Eure
Hébécourt – Somme